Altomare è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Altimari, Altomari.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente meridionale, è presente prevalentemente nel cosentino, nel salernitano e a Napoli.

Potrebbe derivare da modificazioni dialettali del nome Valdemaro.

In Italia conta circa 1145 presenze.

La variante Altomari è specifica di Acri; Altimari compare tra Cosenza e Crotone.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani